Gareth Barry vagy Gareth Robert Barry (Hastings, 1981. február 23. –) korábbi angol válogatott labdarúgó, legutóbb a West Bromwich Albion játékosa volt.

Pályafutása

Aston Villa 
A profi labdarúgó pályafutását az Aston Villában kezdte. 1998. május 2-án debütált a Sheffield Wednesday ellen. Az első szezonban még az Arsenal ellen játszott május 10-én. A következő idényben Barry lett az egyik legfontosabb játékosa a csapatnak. 1998. szeptember 15-én játszott először az UEFA-kupában Strømsgodset IF ellen. 1998. november 3-án megkapta az első sárga lapját a Celta Vigo ellen. 1999. április 24-én rúgta az első gólját a Nottingham Forest ellen. 1999. május 8-án szerezte második gólját a Charlton Athletic ellen (4–3-ra vesztettek). 

2008 májusában a Liverpool akarta megvenni Barryt. 10 millió fontot kínáltak érte, majd 13 milliót is, de mindkét ajánlatot elutasították.

Manchester City 

2009. június 2-án igazolt a világoskék-fehér klubhoz 12 millió £-ért.

2017 és 2020 között az angol West Bromwich Albion játékosa volt, 52 bajnoki mérkőzéseken két gólt szerzett. 2020. augusztus 27-én bejelentette a visszavonását az aktív labdarúgástól.

Válogatott 
Barry az angol U21-es válogatottban 1998-ban mutatkozott be Csehország ellen. 27 mérkőzésen lépett pályára az U21-es válogatottban.

A felnőtt válogatottba Kevin Keegan választotta be. Először Ukrajna ellen játszott egy barátságos mérkőzésen 2000. május 31-én. Első tétmérkőzését 2000. szeptember 2-án Franciaország ellen játszotta.

Sikerei, díjai 
Premier League
 Győztes – 2011–2012

FA-kupa
 Ezüstérmes – 2000, 2013
 Győztes – 2011

Ligakupa
 Elődöntős – 2000, 2004

Intertotó-kupa
 Győztes – 2001

A Szezon Játékosa
 Győztes – 2006–07
A Szezon Játékosa a Játékosok Szerint
 Győztes – 2006–07

Statisztikái

Klubokban

A válogatottban
Legutóbb 2012. május 26-án lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

 
 
 
 

1981-ben született személyek
Élő személyek
Angol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Aston Villa labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
A Premier League labdarúgói